LeTournoi de tennis de Cincinnati 1988 s'est déroulée du 15 au  sur dur. C'est la  du tournoi dans l'ère open.

Faits marquants 
 Andrés Gómez est disqualifié lors de son match de finale face à Carl Limberger à la suite de gestes de mauvaise humeur.
 Mats Wilander remporte le tournoi en simple pour la quatrième fois en battant Stefan Edberg en finale. Il empoche ainsi son  ATP.
 En double, Rick Leach et Jim Pugh s'imposent en finale face à Jim Grabb et Patrick McEnroe.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Cincinnati
 ATP World Tour
 Tournoi de tennis de Cincinnati (WTA 1988) (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de l'ATP

Navigation 

Cincinnati
ATP 1988
Tennis aux États-Unis en 1988
Tennis en août 1988